Cherrytree Records — лейбл звукозаписи, входящий в состав группы Interscope-Geffen-A&M, а именно относится к Interscope Records. Основан в 2005 году Мартином Кирсценбаумом. Принадлежит Universal Music Group.

Список исполнителей 

 Cinema Bizarre
 Far East Movement
 Ellie Goulding
 The Feeling
 Feist 
 Tokio Hotel
 The Fratellis
 The Grates
 Lady GaGa (с 2008 до 2010 года) 
 LMFAO
 The Lovemakers
 Noah and the Whale
 Nero
 The Pipettes
 Owen Rhys Williams
 Robyn
 Rooney
 Space Cowboy
 t.A.T.u. (с 2005 по 2006 год, 2012 год)
 Natalia Kills
Wolf Gang
 Colette Carr

См. также 
 Лейблы звукозаписи, принадлежащие Universal Music Group

Примечания 

Лейблы звукозаписи США